Zuid-Jemenitisch voetbalelftal (mannen)
 Zuid-Jemenitisch voetbalelftal (vrouwen)